Krzanowice (deutsch: Krzanowitz / Kranowitz) bezeichnet mehrere Orte in Polen: 

 Kranowitz, Stadt im Powiat Raciborski, Woiwodschaft Schlesien
 Krzanowitz, (1937–1945: Eulengrund), Ortschaft der Gemeinde Groß Döbern, Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Gut Krzanowitz, seit 1928 zu Langlieben, seit 1945 Długomiłowice, Ortschaft in der Gemeinde Reinschdorf, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln